Leninogorsk  è un toponimo russo che può riferirsi a
 Leninogorsk, città della Russia nella Repubblica del Tatarstan
 Leninogorsk, denominazione di Ridder, città del Kazakistan, dal 1941 al 2002